Punk Goes Pop — друга збірка з серії Punk Goes..., видана на Fearless Records. Альбом складається з відомих поп пісень, які виконують переважно поп-панк гурти. Реліз збірки відбувся 3 квітня 2002 року.

Список пісень 

Музичні альбоми 2002